MCM peut faire référence :
 au groupe MCM, éditeur de chaînes musicales :
 MCM, une chaîne musicale française en France et à Monaco ;
 MCM Belgique, était une déclinaison belge de la chaîne musicale MCM de 1994 à 2009 ;
 MCM Africa, fut une déclinaison en Afrique de la chaîne française de 1994 à 2003.
 Maritime Corse Méditerranée, une société française de transport maritime issue de l'ancienne SNCM ;
  (MCM), une marque de mode allemande ;
 montants compensatoires monétaires, un mécanisme monétaire européen ;
 Heli Air Monaco, selon le code OACI des compagnies aériennes ;
 1900, en chiffres romains ;
 , mesures anti-mines en anglais ;
 Méthylmalonyl-CoA mutase, une enzyme ;
 MCM, sigle de la Maison des Cultures du Monde ;
 Mod Configuration Menu pour le jeu Skyrim de Bethesda: il s'agit d'un menu apparaissant pour certains Mods (greffon, ajout au jeu réalisé par des joueurs) permettant de configurer ces derniers pendant la partie.